Ла-Фредьє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 110 км на південний захід від Пуатьє, 60 км на південний схід від Ла-Рошель.

Історія 

1 січня 2019 року Ла-Фредьєр було приєднано до муніципалітету Сен-Ілер-де-Вільфранш.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Фредьєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Фредьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Приморська Шаранта